Соревнования в скиатлоне среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде прошли 23 февраля. 
 
После смены лыж(и стиля лыжного хода)в отрыв ушли Александр Большунов, Эндрю Масгрэйв, Клеман Парисс, Алексей Полторанин, Ийво Нисканен, Мартин Йонсруд Сундбю и Шур Рёте. Однако, вскоре Полторанин отстал и его съел пилотон преследователей. Примерно за 3-4 километра до финиша отстал Масгрэйв. Когда осталось около километра, оба норвежца и Большунов сбросили Парисса, который стал пятым(на удивление всех)и финна Нисканена.

На финише первым начал спурт Рёте с Сундбю,уйдя в мини-отрыв. Большунов сумел обойти лишь неоднократного обладателя Большого Хрустального Глобуса.

30-летний Шур Рёте выиграл свою первую золотую медаль в личных дисциплинах на чемпионатах мира (ранее у него было золото в эстафете чемпионата мира 2013 года). 22-летний Александр Большунов завоевал первую в карьере медаль чемпионатов мира. Мартин Йонсруд Сундбю завоевал третью медаль в скиатлоне на чемпионатах мира после серебряных наград 2013 и 2017 годов.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019